Freddy Téllez (Bogotá, 22 de abril de 1946) es un filósofo y escritor colombiano.

Trayectoria 
Freddy Téllez asistió a escuelas primarias y secundarias en Buenos Aires, luego realizó parte de sus estudios universitarios en Bogotá, que luego realizó en Leipzig, Berlín y París, donde obtuvo un doctorado en filosofía con François Châtelet.

Freddy Téllez es autor de quince libros, incluidos ensayos filosóficos y literarios, una larga entrevista (en colaboración) con Jacques Derrida (traducida parcialmente en inglés) y algunas novelas, todas escritas en español. También es autor de cuatro libros en francés. Desde 1992, Freddy Téllez vive en Grandvaux, Canton Vaud, Suiza. Es autor de un texto Ma bibliothèque publicado en 2003 en Ici, l'ailleurs revue No 44 series "Text" del Centro de Traducción Literaria de Lausana.

Enlaces externos 
 Association La Peña del Sol

Escritores de Colombia
Filósofos de Colombia